Scheldeprijs 2020 – 108. edycja jednodniowego wyścigu kolarskiego Scheldeprijs, rozegrana 14 października 2020 na trasie o długości 170 kilometrów wokół belgijskiego miasta Schoten na przedmieściach Antwerpii. Wyścig kategorii 1.Pro stanowił część UCI ProSeries 2020.

Wyścig początkowo zaplanowano na 8 kwietnia 2020, jednak - ze względu na pandemię COVID-19 - termin jego przeprowadzenia przesunięto na październik.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Wyścigi kolarskie w Belgii
UCI ProSeries 2020
2020 w Belgii
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19